Ниже представлен список полигонов твёрдых бытовых отходов в Москве и Московской области. В 2010 году в Московской области числилось 37 полигонов твёрдых бытовых отходов, из которых только два были специально спроектированные. К 2012 году количество действующих полигонов в области возросло до 39 штук, из которых 24 планировались к закрытию. На 2017 год крупнейшими из них (по площади) в Москве и Подмосковье являются «Щербинка» площадью 123,45 га в городском округе Домодедово восточнее Подольска, «Тимохово» площадью 108,56 га в Ногинском районе и «Хметьево» площадью 79,4 га в Солнечногорском районе. Ввиду заполненности всех действующих полигонов, ведётся проектирование мусороперерабатывающих заводов и нового полигона «Малинки» на месте закрывшейся одноимённой свалки.

Примечания 

Списки:Московская область
Списки:Москва
Мусорные полигоны